Callosa d'en Sarrià, municipi de la Marina Baixa
 Callosa de Segura, municipi del Baix Segura